Antonio Martelli (1534-1618), Italiaanse condottiere en ridder in de Orde van Malta
 Camilla Martelli (1547-1590), Italiaanse maîtresse 
 Carlo Martelli (1935-), Brits componist, violist en altviolist
 Franco Martelli (1911-1944), Italiaans verzetsstrijder
 Giulietta Martelli-Tamoni (1890-1975), Zwitserse schrijfster en dichteres
 Henri Martelli (1895-1980), Frans componist

Achternaam